

Personnalités 

 Kaïs Saïed (né en 1958), homme d'État tunisien, président de la République tunisienne depuis le  ;
 Hamda Saïed (né en 1940), religieux et universitaire tunisien ;
 Nidhal Saïed (né en 1991), footballeur international tunisien ;
 Sobhi Saïed (né en 1982), handballeur tunisien ;
 Samir Saïed (né en 1957), chef d'entreprise et homme politique tunisien.